Brückler steht für:

 Brückler, Bergrücken in den Schwyzer Alpen, Kanton Glarus, siehe Brüggler (Berg)

Brückler ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Brückler (* 1981), österreichischer Eishockeytorwart
 Julia Brückler (* 1989), österreichische Skateboarderin

Siehe auch:
 Brüggler